Fog er en dansk præsteslægt, som kan føres tilbage til selvejerbonden Niels Fog (1465 – 1505) i Borum. Hans søn af samme navn, Niels Nielsen Fog, som ligeledes var selvejerbonde, var født ca. 1500 og blev farfar til slægtens første præst, Niels Pedersen Fog (1570 – 1628), sognepræst til Storring, Stjær og Galten. Niels Pedersen Fogs sønnesøn Jørgen Fog (1631 – 1710) udmærkede sig som teologistuderende i forsvaret af København under svenskernes forsøg på at erobre byen i februar 1659. Han blev senere præst ved Sankt Katharine Kirke i Ribe. Markante medlemmer i øvrigt er bl.a. biskop Bruun Juul Fog (1819 
– 1896) og lægen og modstandsmanden Mogens Fog (1904 – 1990).

Slægter fra Danmark